Мерве Чобан  — турецька каратистка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року, чемпіонка Європи, призерка чемпіонатів світу, Європи, Європейських ігор.

Спортивні досягнення

Посилання 
 Мерве Чобан на сайті World Karate Federation.

турецькі каратисти
турецькі бронзові олімпійські медалісти
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2020
Каратисти на літніх Олімпійських іграх 2020